Чемпионат Франции по международным шашкам  среди мужчин 2003 года  прошёл в городе Лилль с 16 по 24 августа по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов, включая участника из Канады Сулеймана Кейта. По правилам Французской Федерацией шашек (FFJD) возможно участие иностранца в чемпионате, если он живёт во Франции не менее трёх лет.

 — Лоран Нико

 — Арно Кордье

 — Оскар Лоньон

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 2003 году
2003 год в шашках
Спортивные соревнования в Лилле
Август 2003 года